Sterh (svemirska letjelica)
 Sterh (novine), bivši list koji je izlazio u Pskovu
 Sterh, skladba ruskog glazbenog sastava Alise iz Lenjingrada